Joan Sala (? - València, 1349), capitost de la Unió Valenciana contra Pere III de Catalunya-Aragó
 Joan Sala i Banyuls (Pego, 1731 - Roglà i Corberà, 1806), doctor en Dret i sacerdot valencià
 Joan Sala i Ferrer, anomenat també Serrallonga (Viladrau, 23 d'abril de 1594 - 8 de gener de 1634), bandoler català
 Joan Sala i Gabriel (Barcelona, 1867 - París, 1918), pintor català
 Joan Sala i Papell (Besalú, Garrotxa, 1839 - Amposta, Montsià, 1895) metge català
 Joan Sala i Salarich (Viladrau, 1882 - Sant Pere de Torelló, 1936), religiós i folklorista
 Pere Joan Sala (? Granollers de Rocacorba-1485 Barcelona) cabdill dels remences radicals que va encapçalar l'Alçament de Mieres
 Joan Sala i Torrent (Olot, 1959) editor català, fundador de l'Editorial Comanegra.